Лос Чанекес има више значења:

 Лос Чанекес (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чанекес (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику